Adige steht für:

 Adige, italienisch für Etsch, zweitlängster Fluss Italiens
 l’Adige, Regionalzeitung im Trentino
 Adige (Schiff, 1929), ein Landungsschiff der italienischen Marine
 Adige (Schiff, 1976), ein Autotransporter, der 1988 durch eine Kollision in Piräus den Untergang des Passagierschiffs Jupiter verursachte